Кристијан IX (; Шлезвиг, 8. април 1818. — Копенхаген, 29. јануар 1906) је био краљ Данске у периоду 1863—1906.

Порекло, женидба 

Рођен је у Готорпу као четврти син и шесто дете Фридриха Вилхелма, војводе од Шлезвиг-Холштајн-Сондербург-Гликсбурга (1785—1831) и Лујзе Каролине од Хесен-Касела (1789—1867).

По мајчиној страни био је праунук данског краља Фредерика V (1746—1766,*1723), као и чукунунук британског краља Џорџа II (1727—1760,*1683). Био је потомак још неколико европских владара, али није био директан наследник ниједног трона.

По очевој страни био је директан припадник мушке линије данске владарске куће Олденбурга. Такође он је по тој линији потомак и Хелвиге, мајке првог данског краља Кристијана I, која је била грофица од Олденбурга и чији је брат био последњи војвода од Шлезвига и гроф од Холштајна. Тако да је Кристијан био могући наследник и двојног војводства Шлезвиг-Холштајна, али не први у реду наследства.

Одрастао је у Данској и образовање стекао у Војној академији у Копенхагену. У младости је безуспешно покушавао да добије руку краљице Викторије. Оженио се 26. маја 1842. Лујзом од Хесен-Касела (1817—1898), сестричином данског краља Кристијана VIII (1839—1848,*1786).

Године 1847, он је по „благослову“ великих сила Европе изабран за вероватног наследника данског трона Кристијана VIII, јер је изгледало да будући краљ Фредерик VII Дански (1848—1863,*1808) не може да има деце. Разлог за овај избор за наследника био је у Кристијановој жени Лујзи од Хесен-Касела јер је стриц њене мајке (и краља Кристијана VIII) био дански краљ Кристијан VII (1766—1808,*1749).

Краљ 

Кристијан IX је наследио Фредерика V на трону 15. новембра 1863. године. Кристијан је одмах потом упао у кризу због статуса и присвајања Шлезвига и Холштајна, две покрајине на југу Данске, када је под притиском потписао Новембарски устав, документ који је Шлезвиг учинио делом Данске. Ово је изазвало краћи рат између Данске и Пруско-аустријског војног савеза 1864. Овај Други рат за Шлезвиг Данска је изгубила и тако је Шлезвиг постао део Пруске 1865. Слично је и Холштајн постао део Пруске 1865. изазивајући даље битке између Аустрије и Пруске.

Владао је краљ Данске све до своје смрти у Копенхагену 29. јануара 1906. у старости од пуних 87 година. Сахрањен је у катедрали у Роскилду, Данска. Садашња данска краљица Маргарета II (на власти од 1972, рођ. 1940) је чукунунука краља Кристијана IX.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца 

Унуци Кристијана IX седели су на трону Данске, Норвешке, Грчке, Велике Британије и Русије. Последњих година живота зато је назван „таст (свекар) Европе“ (). Данас скоро све владарске куће Европе потичу од Кристијана IX. Такође, велики број бивших владарских породица и наследника престола су његови потомци, па и сви данашњи припадници династије Карађорђевића (као потомци грчког краља Ђорђа I).

Такође, његов директни мушки потомак (праунук) је Филип, војвода од Единбурга, муж британске краљице Елизабете II, као унук грчког краља Ђорђа I од сина Андреја.

Референце

Спољашње везе 

 Генеалогија Кристијана IX
 Потомци Кристијана IX

Рођени 1818.
Умрли 1906.
Краљеви Данске
Витезови подвезице